Lao-yeh Ling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Laoye Ling (bergskedja i Kina, Jilin, lat 44,00, long 127,50), 
 Lao Ling (ås), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar